Влади́мир Алексе́евич Андре́ев (род. , село Новоспасовка, Куйбышевский район, СССР) — основатель и член Совета директоров Международной космической компании «Космотрас», занимал должность её генерального директора в период 1997-2012 гг., генеральный директор Закрытого акционерного общества АСКОНД. Основатель пусковой базы «Ясный». Лауреат двух государственных премий в области науки и техники: СССР (1986 год), Государственной премии Украины (2003 год). Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (2003), член-корреспондент Российской инженерной академии (1990), член Международной академии астронавтики (2012), кандидат технических наук.

Биография

Начальный этап 
Андреев В. А. родился в Ростовской области, в селе Новоспасовка, Куйбышевского района. Окончил с серебряной медалью среднюю школу, с отличием — Ждановский металлургический институт по специальности инженер-сварщик.

Карьера 
Проработав 24 года в Производственном объединении «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (ПО ЮМЗ), г. Днепропетровск, Украина, прошёл путь от инженера-технолога, главного технолога до главного инженера объединения. Его учителями являлись выдающиеся инженеры и организаторы производства ракетного машиностроения — А. М. Макаров, Л. Л. Ягджиев, Г. Г. Команов, В. С. Соколов, В. М. Кульчев, Л. Г. Чепур, В. В. Бородин.

В 1980—1982 гг. В. А. Андреев прошёл курс и окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Направлен на ПО ЮМЗ.

С 1986 года на ПО ЮМЗ генеральным директором работал Л. Д. Кучма, главным инженером — В. А. Андреев. Отмечался слаженный тандем руководителей, сумевших решить сложные задачи создания, отработки и организации серийного выпуска МБР РС-20В, МБР РС-22 стационарного и железнодорожного базирования, боевых железнодорожных ракетных комплексов, ракет-носителей «Зенит», космических аппаратов. В сложных условиях начавшейся перестройки обеспечен план объединения, сдача изделий заказчику.

С 1988 г. по декабрь 1991 г. В. А. Андреев работал начальником 1-го Главного управления Министерства общего машиностроения СССР, состоял в Коллегии министерства.

Конверсионная деятельность 
В начале 1990-х годов, в период реорганизации оборонной промышленности В. А. Андреев создал ряд акционерных компаний, нацеленных на задачи конверсии и мирного использования комплексов военной техники и производственных мощностей.

Возглавляемой В. А. Андреевым акционерной компанией «АСКОНД» (создана в 1992 г.) разработаны и реализованы крупные международные конверсионные проекты: эскизный проект ракеты-носителя на базе МБР РС-20, реконструкция 85-го ремонтного завода РВСН в г. Брянске; реконструкция завода Химмаш ПО «Красмаш» в г. Красноярске; реконструкция базы РВСН Пибаньшур; строительство инфраструктуры базы подготовки космических аппаратов в г. Ясный Оренбургской области и другие.

Программа «Днепр» 
Главной задачей, над которой В. А. Андреев работает с начала 90-х годов, является мирное, рациональное использование ракет РС-20 после вывода их из эксплуатации в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ).

В. А. Андреев — один из инициаторов и организаторов проекта и процесса международного сотрудничества, названного Программа «Днепр». Проект предусматривает ликвидацию ракет пусками с попутным выведением в космос полезных нагрузок как российских заказчиков, так и компаний многих стран мира.

Для этой цели в 1997 году создана Международная космическая компания «Космотрас» (МКК «Космотрас»). Об этой мирной грандиозной идее мечтал и для её осуществления много сделал академик В. Ф. Уткин — научный руководитель программы, с которым у В. А. Андреева сложились многолетние творческие отношения. Программа «Днепр» реализуется МКК «Космотрас» в кооперации с предприятиями Российской Федерации, Украины, Казахстана и Министерством обороны РФ.

Пусковая база «Ясный» 
Для проведения пусков ракет с территории Российской Федерации создан новый пусковой объект на базе Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области — проект «Ясный». В. А. Андреев — один из инициаторов проекта, основатель базы подготовки космических аппаратов на этом объекте.

Пуски ракет проводятся с космодрома Байконур расчетами ГК Роскосмос, а с объекта «Ясный» — расчетами РВСН.

Программа мирного использования ракет РС-20, проект «Ясный», предложенные МКК «Космотрас», были принципиально поддержаны Министром обороны РФ С. Б. Ивановым, начальником Генерального штаба генералом армии Ю. Н. Балуевским, командующим РВСН генерал-полковником Н. Е. Соловцовым, генеральным директором Роскосмоса Ю. Н. Коптевым. Рациональное использование уникальных ракет тяжелого класса служит делу мира, укреплению обороноспособности страны и является примером плодотворного сотрудничества ракетчиков и ракетостроителей.

Произведено 22 пуска МБР РС-20 Б, в космос выведено 128 космических аппаратов и полезных нагрузок. Работа удостоена Государственной премии Украины в области науки и техники (2003) и Премии Правительства Российской Федерации.

Изобретения 
В. А. Андреев — соавтор 15 изобретений, автор 10 научных трудов и статей, удостоен звания «Лучший технолог министерства».

В числе особо важных инженерных решений, разработанных и реализованных творческими коллективами по инициативе В. А. Андреева, являются: не имеющая прецедента в мировой практике, удостоенная Государственной премии СССР технология контактной стыковой сварки продольных швов корпусов ракет; технология производства особо чистых емкостей ракет; реконструкция производства баков МБР РС-20В, РН «Циклон» и других.

Награды и премии 
 Орден Дружбы (21 июня 2002 года) — за высокие достижения в производственной деятельности, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (19 января 2002 года, Украина) — за выдающиеся личные заслуги в развитии ракетно-космической отрасли Украины и Российской Федерации. 
 Орден «За заслуги» II степени (12 апреля 2012 года, Украина)  — за значительный личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.
 Орден «За заслуги» III степени (10 апреля 2007 года, Украина)  — за значительный личный вклад в укрепление ракетно-космического потенциала Украины, весомые достижения в создании и внедрении космических систем и технологий, высокое профессиональное мастерство.
 В. А. Андреев — лауреат двух государственных премий в области науки и техники: СССР (1986 год), Государственной премии Украины (2003 год).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден «Знак Почёта».
 Награждён пятью орденами СССР, Российской Федерации, Украины, двумя медалями, нагрудными знаками Роскосмоса и Государственного космического агентства Украины, почётными грамотами.
 Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (2003), член-корреспондент Российской инженерной академии (1990), член Международной академии астронавтики (2012), кандидат технических наук.

Примечания 

Инженеры России
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Члены Международной академии астронавтики
Кандидаты технических наук